Compass Kumpas, znany też jako Compass kum'pəs – debiutancki album synthpopowej grupy Dalek I Love You.
Okładka albumu, zaprojektowana przez Davida Hughesa, przedstawia połączenie różnych elementów na desce kreślarskiej.
Początkowo album był wydawany w wersji czerwono-czarnej, aczkolwiek wiele egzemplarzy pojawiło się w formie czarno-białej.
Nazwa albumu jest nieco myląca, ale jeśli się spojrzy do słownika angielskiego, okazuje się, że wyraz "compass" wymawia się "kum'pəs".

Lista utworów

Twórcy 
 Alan Gill
 Dave Hughes

Gościnnie:
 Chris Hughes
 Hugh Jones
 Ken Peers
 Dave Bates

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1980